Nelson-neusbeer
 Nelson (nekgreep), een worstelgreep
 Nelson (popgroep), een Amerikaans popduo uit begin jaren 90
 Nelson (stripreeks)
 Nelson FC, een Engelse voetbalclub

Geografisch
 Nelson (Argentinië), een plaats in de Argentijnse provincie Santa Fe
 Nelson (Canada), een stad in de Canadese provincie Brits-Columbia
 Nelson (Engeland), een stadje in Engeland
 Nelson (New Hampshire)
 Nelson (Nieuw-Zeeland), een stad op het Zuidereiland van Nieuw-Zeeland
 Nelson (regio), een regio van Nieuw-Zeeland
 Nelson (rivier), een rivier in de Canadese provincie Manitoba
 Nelson (Wales), een dorp in Wales

Verenigde Staten
 Nelson (Georgia), een plaats in de staat Georgia
 Nelson (Illinois), een plaats in de staat Illinois
 Nelson (Minnesota), een plaats in de staat Minnesota
 Nelson (Missouri), een plaats in de staat Missouri
 Nelson (Nebraska), een plaats in de staat Nebraska
 Nelson (Wisconsin), een plaats in de staat Wisconsin

 Zie ook
 Nelson County (doorverwijspagina)
 Nelsonville (doorverwijspagina)

Personen

Voornaam
 Nélson, Portugees voetballer
 Nelson Cabrera, Uruguayaans voetballer
 Nélson Dida de Jesús Silva, Braziliaans voetballer
 Nelson Diebel, Amerikaans zwemmer
 Nelson Mandela, Zuid-Afrikaans politicus en activist
 Nelson Moraïs, Vlaams zanger en acteur
 Nelson Piquet sr., Braziliaans autocoureur
 Nelson Rockefeller, Amerikaans politicus
 Nelson Valdez, Paraguayaans voetballer

Achternaam
 Adam Nelson (acteur), Amerikaans acteur
 Adam Nelson (atleet), Amerikaans kogelstoter
 Bill Nelson, Amerikaans politicus
 Ed Nelson, Amerikaans acteur
 Edward William Nelson, Amerikaans natuuronderzoeker
 Emily Nelson, Brits baanwielrenster
 Horatio Nelson, Brits admiraal
 Jerry Nelson, Amerikaans poppenspeler en zanger
 Ricky Nelson, Amerikaans zanger
 Ron Nelson, Amerikaans componist
 Shara Nelson, Brits zangeres
 Temitope Nelson, Ghanees voetballer
 Willie Nelson, Amerikaans countryzanger

Overige betekenissen
 Nelson (band), Amerikaanse hardrockband